Chthamalus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Camillo Ranzani 1817. Chthamalus ingår i familjen Chthamalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhalsar och havstulpaner
Chthamalus